Людмила Николаевна Шушканова (1926—2008) — советский скульптор и художник  декоративного искусства,  академик РАХ (2001; член-корреспондент с 1995). Член СХ СССР (1960). Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства (1995). Заслуженный художник РСФСР (1971). Народный художник РСФСР (1984).

Биография 
Родилась 26 марта 1926 года в городе Владимир.

С 1945 по 1951 годы обучалась в Московском высшем художественно-промышленном училище.

С 1951 по 1952 годы работала в качестве скульптора в Специальном архитектурно-конструкторском бюро  Мосгорисполкома. С 1952 по 1961 годы — старший художник - научный сотрудник Московского НИИ художественной промышленности.

В 1995 году Л. Н. Шушканова была избрана член-корреспондентом, с 2001 года — действительным членом РАХ. С 1960 года Л. Н. Шушканова является членом Союза художников СССР. В 1971 году Л. Н. Шушкановой было присвоено почётное звание — Заслуженный художник РСФСР, в 1984 году — Народный художник РСФСР. 

Л. Н. Шушканова одна из ведущих художников современного отечественного стеклоделия. Л. Н. Шушкановой и Д. Н. Шушканову принадлежит открытие авторской живописной стекольной техники.
Работы Л. Н. Шушкановой находятся в художественных музеях в России и за рубежом. 

Среди известных работ Л. Н. Шушкановой: скульптура малых форм — «Танцующая» (чугун, массовое производство, г. Касли), анималистическая скульптура (фарфор, «Завод худ. Керамики», г. Гжель), «Рыбак с осетром», «Кони», «Охотник с нерпой» (все три — моржовая кость, резьба, серийное производство, г. Тобольск, 1954—1959). С 1958 работает в соавторстве с Д. Н. Шушкановым: фигурные шахматы «Садко» (мамонтовая кость, доска-капокорень красное дерево, резьба, керамика, шамот, соли металлов, эмали, 1958), серия анималистических скульптур (1960—1961), декоративные вазы-чаши, кувшины, декоративные штофы (1962), декоративная скульптура «Як» (1962), сервиз «Хлебосольный» (стекло, дерево, 1966). Декоративные произведения из цветного стекла, серия декоративных ваз «Земля и космос» (1971—1973); «Зимняя сюита» (1973), кувшин «Жемчужный» (1983) «Малахитовая фантазия» (1985), «Космос» (1990), «Ветвь Победы» (1992), «Подводный мир» (1993); также ансамбли : «Флаги России», «Дыхание Земли», «Вдохновение» (все — 1982), «Мир» (1983—1985) (гутное стекло, живописная техника — «шушкановское стекло», дерево); композиции «Седой Урал», «Пламя» (посвящается павшим за Родину в Великой Отечественной войне) (обе — 1975), «Строителям БАМа посвящается» (1983), «Русь Есенинская» (1989). 

В 1995 году «за декоративные произведения из цветного стекла» Л. Н. Шушканова была удостоена — Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. 

Супруг — академик АХ СССР Дмитрий Николаевич Шушканов (1923—2002).

Умерла 29 июня 2008 года в городе Москве.

Основные работы 

 1958 год — «Танцующая» 
 1958 год — «Рыбак с осетром»
 1958 год — «Кони» 
 1958 год — «Охотник с нерпой» 
 1958 год — «Садко»   
 1962 год — «Як»  
 1966 год — сервиз «Хлебосольный»  
 1971—1973 год —  «Земля и космос»  
 1973 год — «Зимняя сюита» 
 1975 год — «Седой Урал», 
 1975 год — «Пламя» (посвящается павшим за Родину в Великой Отечественной войне)  
 1982 год — «Флаги России», «Дыхание Земли», «Вдохновение» 
 1983 год — кувшин «Жемчужный»  
 1983—1985 год — «Мир»  
 1983 год — «Строителям БАМа посвящается» 
 1985 год — «Малахитовая фантазия» 
 1990 год — «Космос»  
 1992 год — «Ветвь Победы» 
 1993 год — «Подводный мир»  
 1989 год — «Русь Есенинская»

Библиография 

 Искусство в современном мире: Сб. ст. Вып.1 // Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобраз. искусств: Сост. О.Б. Дубова; отв. ред. М.А. Бусев, М. П. Лазарев -  : Памятники ист. мысли, 2004 г. — 248 с.: ил. Библиогр. в конце ст. (10. Шушканов Дмитрий Николаевич (1923-2002) 11. Шушканова Людмила Николаевна (1926-2008) 
 Некрасова М. А. Феномен Шушкановых. Почему искусство не стареет? // Искусство в современном мире. Вып.1. - 2004 г. — С. 146-149 
 Крамаренко Л. Огонь, мерцающий в сосуде: Выст. работ Людмилы и Дмитрия Шушкановых в залах Акад. художеств в Москве // Культура. - 2002 г. - № 18-19. — с. 10 
 Выставка произведений Л. Н. и Д. Н. Шушкановых в РАХ // Наш Изограф. - 2002 г. - № 8. — с.5 :ил. 
 Людмила и Дмитрий Шушкановы: Выст. произв. Л. и Д. Шушкановых в залах РАХ // Газета ДИ. - 2002 г. - № 4. — с. 4 
 Некрасова М. А. Феномен Шушкановых. Почему искусство не стареет?: Произведения Л. и Д. Шушкановых на выст. "Императорская -Российская академия художеств" // ДИ. - 2001 г. - № 4. — С. 46-47: ил. 
 Некрасова М. А. Феномен Шушкановых: Выст. работ из стекла // Юн. художник . - 2000 г. - № 7. — С. 32-34: ил. 
 Булгак И. Творчество Людмилы и Дмитрия Шушкановых // Искусство. - 1986 г. - № 5. — с. 15-18: ил. 
 Выставка Д. и Л. Шушкановых : Москва, 1984 // Искусство. - 1985 г. - № 4. — с. 76 
 Грани таланта: Пресс конф. в Акад. художеств СССР, посвящённая открытию выст. Д. Жилинского, Д. и Л. Шушкановых. Москва, 1985 // Вечерняя Москва. - 1985 г. - 15 янв. — с. 3 
 Давыдов М. Полёт мечты : О выст. работ Д.Н. и Л.Н. Шушкановых в Акад. художеств СССР. Москва, 1985 // Правда. - 1985 г. - 22 янв. — с. 6 
 Крамаренко Л. Дифирамб стеклу : О выст. произведений нар. худож. РСФСР Д. и Л. Шушкановых. Москва, 1985 // Советская культура. - 1985 г. - 7 фев. — с. 4 
 Проценко В. Счастливое содружество: О выст. работ Д. и Л. Шушкановых в Акад художеств СССР. Москва, 1985 // Московский художник. - 1985 г. - № 5. - янв. — с. 3 
 Самецкая Э. Стекло Шушкановых // Культура и жизнь. - 1985 г. - № 7 — 32 с.
 Шушканов Д. Н., Шушканова Л. Н. Выставка произведений Москва, 1984. Член-корреспондент Академии художеств СССР, народный художник РСФСР Дмитрий Николаевич Шушканов, народный художник РСФСР Людмила Николаевна Шушканова: Худож. стекло, керамика, дерево: Каталог/Предисл. Л. Крамаренко; М-во культуры СССР. Акад. художеств СССР. и др.- Москва: Изобразительное искусство, 1984 г. — 18 с.  
 Кантор К. М. Людмила и Дмитрий Шушкановы / Liudmila and Dmitry Shushanov: о художественном образе быта в станково-прикладном искусстве: Альбом..-Москва: Советский художник, 1982 г. — 198 с.  (На рус. и англ. яз.) 
 Капустин М. Стекло и дерево: О творчестве художников-прикладников Л.Н. и Д.Н. Шушкановых // Правда. - 1982 г. - 9 авг. — с. 7 
 Макаров К. Внутренний мир стекла: По материалам худож. выст. произведений прикл. искусства Л. Шушкановой и Д. Шушканова. Москва, 1978 // Декоративное искусство СССР. - 1978 г. - № 11. — с. 13-14 
 Проценко В. Неутомимость поиска: О выст. моск. художников декоративно-прикладного искусства Л. и Д. Шушкановых // Московский художник. - 1978 г. -№ 19. - 12 мая — с. 2-3 
 Шушканова Л. Н., Шушканов Д. Н. Выставка произведений, Москва, 1978. Заслуженные художники РСФСР Людмила и Дмитрий Шушкановы: Худож. стекло, керамика, дерево: Кат. выст. / Предисл. Л. Крамаренко; Союз художников СССР. Союз художников РСФСР.Моск. орг. Союза художников РСФСР. - Москва: Советский художник, 1978 г. — 28 с. 
 Кантор К. "Земля и Космос" Шушкановых: О творчестве художников-прикладников Л. Шушкановой и Д. Шушканова // Декоративное искусство СССР. - 1974 г. - № 5. — с. 29-31 
 Венева Л. Выставка в Болгарии: О Персон. выст. произведений советских художников-прикладников Л. Шушкановой и Д. Шушканова. София, 1969. Статья из Болгарии // Декоративное искусство СССР. - 1970 г. - № 5. — с.52 
 Шушканова Л., Шушканов Д. Подражание исключает развитие: К дискуссии "Художник и народное искусство" // Декор. искусство СССР. - 1968 г. - № 12. — с.17-18 
 Крамаренко Л. О творчестве Шушкановых: Работы Л. и Д. Шушкановых по созданию декоративно-утилитарных изделий из керамики, дерева и стекла // Декоративное искусство СССР. - 1966 г. - № 7. — с. 27-29

Награды

Звания 
 Народный художник РСФСР (1984) 
 Заслуженный художник РСФСР (1971)

Премии 
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства (1995 — «за декоративные произведения из цветного стекла»)

Прочие награды 
 Серебряная медаль АХ СССР (1967)
 Золотая медаль Всемирной выставки в Брюсселе (1958)
 Две Почётные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР (1976, 1977) 
 Почётный диплом III Международной Академии керамики, г. Прага (1962) 
 Почётный диплом IV Международной Академии керамики, г. Женева (1965)
 Вторая премия квадриеннале прикладного искусства в г. Эрфурте (1974)

Примечания

Литература 
 Советское декоративное искусство / Акад. художеств. СССР. Союз художников СССР. - Москва : Сов. художник, 1974 г. — 332 с.
 Советский фарфор. Каталог с оценкой редкости / Насонова И. С., Насонов С. М. - Москва : Локус Станди, 2008 г. — 479 с. — ISBN 978-5-94428-057-2
 Русское прикладное искусство : Советские годы : Очерки / Москва : Сов. художник, 1960 г. — 458 с.

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы СССР
Скульпторы России
Художники декоративно-прикладного искусства
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Члены Союза художников СССР